You Make It Feel Like Christmas () — четвёртый студийный альбом американской певицы и автора Гвен Стефани, вышедший 6 октября 2017 года. Диск стал первым в карьере рождественским альбомом певицы.

Информация об альбоме 
В июле 2017 года Гвен Стефани заявила, что её новая работа выйдет уже к концу года. В течение месяца несколько названий песен были опубликованы на сайте музыкальной организации GEMA, также произошла утечка части записей в интернет; исходя из этой информации в прессе предположили, что певица записывает рождественский альбом. При записи диска певица сотрудничала с продюсером , кантри-исполнителем Блейком Шелтоном и автором песен .

Первым синглом с альбома стал дуэт с Блейком Шелтоном «You Make It Feel Like Christmas»; он был издан 22 сентября 2017 года.

Список композиций

Позиции в чартах

Хронология издания

Примечания 

Альбомы Гвен Стефани
Альбомы Interscope Records
Рождественские альбомы 2017 года
Рождественские альбомы США
Рождественские поп-альбомы